Brainstorm (łotewski zespół muzyczny)
 Brainstorm (niemiecki zespół muzyczny)
 Brainstorm (amerykański zespół muzyczny)